Поморское воеводство (, ) — воеводство, расположенное на севере Польши. Административным центром и крупнейшим городом является город Гданьск.

Население по состоянию на 30 июня 2015 года составляет 2 304 722 человека.

История 
Современное Поморское воеводство было образовано 1 января 1999 года в результате административной реформы 1998 года и включило в себя территории Гданьского, Эльблонгского и Слупского воеводства.

Административное деление

Повяты 
Поморское воеводство включает в себя 16 повятов и 4 города на правах повята.

Города

Природоохранные территории 
 Словиньский национальный парк
 Трёхградский ландшафтный парк

См. также
 Сеймик Поморского воеводства

Примечания 

 
Померания